Ревякино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ревякино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Ревякино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Ревякино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ревякино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ревякино — железнодорожная станция Тульского отделения Московской железной дороги.
 Ревякино — село в Ливенском районе Орловской области.
 Ревякино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Ревякино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ревякино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ревякино — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Ревякино — посёлок в Ясногорском районе Тульской области.
 Ревякино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Ревякино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Ревякино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ревякино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Ревякино — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Ревякин